Санто-Томас () — имя собственное; распространено в виде топонимов и названий.
 Санто-Томас — потухший вулкан на юго-западе Гватемалы, в департаменте Кесальтенанго.
 Санто-Томас — вулкан на острове Исабела архипелага Галапагос, принадлежащего Эквадору.
 Санто-Томас — город и муниципалитет в Колумбии.
 Санто-Томас — город на юго-востоке центральной части Перу.
 Санто-Томас-де-лос-Платанос — посёлок и административный центр муниципалитета Санто-Томас в мексиканском штате Мехико.
 См. также 
 Университет Санто-Томас — старейший из ныне существующих в Азии вузов и крупнейшее католическое учебное заведение в мире.